Алексей Анисимов:
 Анисимов, Алексей Алексеевич (1927—1989) — советский футболист, тренер.
 Анисимов, Алексей Васильевич (1920—1992) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.